Андре́й Ви́кторович Щерба́к-Жу́ков (настоящая фамилия Щерба́к; род. 13 мая 1969, Москва) — российский прозаик, поэт, критик, журналист.

Биография 
Родился в Москве, но некоторое время жил в Краснодаре, где окончил среднюю школу, несколько семестров в художественной школе и один курс биологического факультета Кубанского Государственного Университета. Родители - научные работники, биологи, генетики, селекционеры. Отец - Виктор Семенович Щербак, заведующий лабораторией в Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (1939-2019). Мать - Светлана Валентиновна Щербак, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского институту риса (1936-2010).

Стихи и прозу начал писать, ещё учась в старших классах средней школы. Первая публикация — фантастический рассказ «Всё идёт к лучшему…» — состоялась в газете «Комсомолец Кубани» в августе 1986 года.

В 1995 году закончил отделение кинодраматургии сценарно-киноведческого факультета ВГИКа (мастерская Н. Н. Фигуровского), а в 1999 году — аспирантуру при кафедре кинодраматургии.

В разные годы работал фотографом, журналистом, лит. редактором, сценаристом рекламных роликов, криэйтором и копирайтором (написал сценарии к рекламным роликам «Видеокассета Conica», «Компания „Кампомос“», «Чай „Классика“»). С 1999 по 2004 гг. работал в редакции газеты «Книжное обозрение» — сначала обозревателем, потом заведующим отдела клубной жизни.

С 2007 года работает в литературном приложении к «Независимой газете» «НГ-Ex libris» — сначала обозревателем, а с февраля 2012 года — заместителем ответственного редактора.

Член жюри конкурсов «Мцыри», «Филатов-фест», «Нонконформизм», «», «ЛитоДрама» (номинация «Фантастическая пьеса»), «Прыжок над бездной» (памяти Сергея Снегова), «Я только малость объясню в стихе» и др.

Проза печаталась:

в сборниках «Этюд о взрослом гравилёте» (Краснодар: Кн. изд-во, 1990),

«Послание Фениксу» (М.: 1990),

«Наши в городе» (М.: ЭКСМО-Пресс, 2001),

«Фантастика 2002. Выпуск 2» (М.: АСТ, 2002),

«Фэнтези-2005» (М.: Эксмо, 2005),

«Новые марсианские хроники» (М.: РИПОЛ Классик, 2005),

«Звездный портал» (СПб.: Азбука, 2005),

«Лучшее за год 2007. Российское фэнтези, фантастика, мистика» (СПб.: Азбука-классика, 2007),

«Своевременные сказки» (Рига: SIA «S-Kom», 2008),

«Лучшее за год. Выпуск III. Российское фэнтези, фантастика, мистика» (СПб.: Азбука-классика, 2009),

«Раковина» (М.: Мануфактура, 2010),

«Классициум» (М.: «Снежный ком М», 2012);

в журналах

«Юность»,

«Москва»,

«Техника - молодежи»,

«Знание — сила. Фантастика»,

«Энергия»,

«Дилижанс»,

«Летопись интеллектуального зодчества»,

«Наша улица»,

«Health Line»,

«Молодая смена» (Ташкент),

«Фантакрим-МЕГА» (Минск),

газетах «Плюс-минус бесконечность», «Вечерний Краснодар», «НГ-Ex libris».

Стихи печатались: в сборниках «Мистическая механика» (СПб.: АураИнфо, 2010), «Мировая механика» (СПб.: АураИнфо, 2010), «Поющие письмена. III Международный поэтический фестиваль славянской поэзии» (Тверь, 2011), «Часовые памяти» (М.: Потенциал нации, 2011), «Московские салюты» (М.: ГБУК «ВЗ Ходынка», 2011), «Котэрра» (Луганск: «Шико», 2011), «День поэзии — 2012», «День поэзии — 2013», «День поэзии — 2014», «Московский день поэзии — 2014», «12 — 16 — 45. Сборник юмора», журналах и альманахах «Футурум арт», «Дети Ра», «Библиография», «Эолова арфа», «Останкинский альманах. Выпуск 1», «Новый Карфаген» (Краснодар), «Слова» (Смоленск), в газетах «Ex libris Независимой газеты», «Литературная газета» и «Здравствуйте!» (Краснодар).

Критика и эссеистика печаталась: в журналах «Новое литературное обозрение», «Октябрь», «Если», «Мир фантастики», «Медведь», «Звездная дорога», «Полдень, XXI век (Журнал Бориса Стругацкого)», «Rockmusic.ru», «Имена», «Командор», «Деловые люди», «Другой», «Не’он», «Billboard. Русская версия», «Psychologies», в газетах «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Литературная газета», «Книжное обозрение», «Мир новостей», «Алфавит» и др.

Научные статьи печатались: «Аспиранты ВГИК-2002. Поиски, размышления, открытия» (ВГИК, 2002), «Русская фантастика на перекрестке эпох и культур. Материалы Международной научной конференции 21-23 марта 2006 года» (М.: Издательство Московского Университета, 2007), в журнале «Библиография».

Сотрудничал с молодыми кинематографистами ВГИКа. Участвовал в создании короткометражных фильмов — учебных и документальных. Исполнил роль второго плана в фильме «Вальс на прощание (Муки любви)» (реж. Каринэ Фолиянц). В 2010—2011 годах вел еженедельную передачу «Дом фантастики» на «КМ.ТВ».

Создатель и идеолог концепции «инфоромантизма» — направления в отечественной фантастики, которое, минуя традиции как плохой, так и хорошей «советской» НФ, восходит корнями к русскому романтизму XIX века и декадентским течениям начала XX века. В последнее время идеология и эстетика инфоромантизма находит своё воплощение в поэзии.

Награды и премии 
 Аэлита, Свердловск, 1994 (номинация «Старт» — лучший дебют года, за книгу «Сказки о странной любви»)
 Интерпресскон, Санкт-Петербург, 1997 (номинация «Сверхкороткий рассказ»)
 Фанкон, Одесса, 1997 (номинация «За мини-жанр в фантастике»)
 РосКон, Москва, 2003 (специальный приз оргкомитета «РосКона» за лучший сборник)
 РосКон, Москва, 2004 (номинация «Критика, публицистика и литературоведение», 3 место, «Бронзовый РосКон»)
 Интерпресскон, Санкт-Петербург, 2007 (номинация «Сверхкороткий рассказ»)
 РосКон, Москва, 2009 (номинация «Критика, публицистика и литературоведение», 3 место, «Бронзовый РосКон»)
 Диплом Волошинского конкурса, Коктебель, 2010 (номинация журнала «Дружба народов» — «Я призрак истин сплавил в стройный бред…», рассказ с ироническим отношением к жизни).
 РосКон, Москва, 2011 (номинация «Критика, публицистика и литературоведение», 2 место, «Серебряный РосКон»)
 Звездный Мост, Харьков, 2011 (номинация «Критика, публицистика и литературоведение», 1 место)
 РосКон, Москва, 2014 (номинация «Критика, публицистика и литературоведение», 3 место, «Бронзовый РосКон»)
 «Петербургские мосты», СПб, 2014, Лауреат Литературного конкурса им. Даниила Хармса «Четвероногая ворона», (СПб, 2014)
 Басткон, Москва, 2014 (приз «Иван Калита», Вместе с Николаем Калиниченко за рассказ «Остров Балчуг»)
 Басткон, Москва, 2014 (приз «Чаша Бастиона», Вместе с Николаем Калиниченко за рассказ «Остров Балчуг»)
 Малая Филигрань, Москва, 2014 (Вместе с Николаем Калиниченко за рассказ «Остров Балчуг»)
 Лонглист премии «Ясная поляна», Москва, 2016 (с книгой «Виртуальный Пьеро»)
 Серебряная медаль Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт» (2016);
 Независимая литературная премия «На встречу дня!» имени Бориса Корнилова, Санкт-Петербург, 2016 (с формулировкой: «За продолжение русской стихотворной традиции, сохраненной в творчестве Бориса Корнилова, а также за последовательное продвижение эстетики романтизма и романтики в прозе и поэзии»)
 Аэлита, Екатеринбург, 2017, Премия им. Виталия Бугрова (За выдающуюся редакторскую, составительскую, организаторскую, просветительскую, библиографическую, литературоведческую и критическую работу в области фантастики).
Аэлита, Екатеринбург, 2019, Орден «Рыцарь фантастики», мемориальная премия имени И.Г.Халымбаджи (За вклад в развитие отечественной фантастики).
Роскон, Москва, 2020, (номинация «Повесть, рассказ», 2 место, «Серебряный РосКон» (Вместе с Николаем Калиниченко за рассказ «Увертюра для револьвера с оркестром»).
XI Международный славянский литературный форум «Золотой витязь», Москва, 2020 (Золотой диплом за книгу «Поэты должны путешествовать»).
Гран-при в номинации «Проза» Международного литературного конкурса на премию имени Саши Чёрного «На одном языке».
«Проксима Центавра», Москва, 2021 (Приз «Большая Проксима» за книгу «Один тюлень - один пельмень»)

Книги 
 
 
 
 
 
 Андрей Щербак-Жуков. Нью-Энд-Бестиарий: Стихотворения разных лет. — М.: У никитских ворот, 2015. — 68 с. — ISBN 978-5-906787-24-8.
 Андрей Щербак-Жуков. Виртуальный Пьеро: Рассказы разных лет и настроений. — М.: У Никитских ворот, 2015. — 296 с. — ISBN 978-5-00-095097-5.
 Андрей Щербак-Жуков . Еноты-бегемоты. – М.: Издательство Виктора Гоппе, 2017. – 12 с. ISBN отсутствует
 Андрей Щербак-Жуков. Поэты должны путешествовать. — М.: Интернациональный союз писателей, 2017. — 142 с. — (Премия имени Владимира Гиляровского представляет публициста). — ISBN 978-5-906916-41-9.
 Ник Одинцов [Псевдоним Александра Гриценко, Николая Калиниченко и Андрея Щербака-Жукова]. Мустанкеры: Роман  – М.: Э, 2017. – 384 с. - (Абсолютное оружие). - ISBN 978-5-04-004519-8.
Андрей Щербак-Жуков. Сказки для друзей, бывшие Сказки для идиотов. – М.: Русский Гулливер, Центр современной литературы, 2019. – 100 с. - ISBN 978-5-91627-220-8.
Андрей Щербак-Жуков, Алексей Астафьев. Сказки нашего времени. От Мэри Шелли до Сергея Лукьяненко. – М.: СКОЛ, совместно с СДФЛК (Союз деятелей фантастической литературы и кино), 2020. – 239 с. - ISBN 978-5-6044011-0-1.
Андрей Щербак-Жуков. Нью-Энд-Бестиарий. Версия 2.0. Стихотворения. – М.: У Никитских ворот, 2020. – 84 с. - ISBN 978-5-00170-061-6.
Андрей Щербак-Жуков. Один тюлень - один пельмень. Стихи и проза разных лет и настроений. - М.: Зебра Е, 2021. - 440 с. - ISBN 978-5-907164-77-2.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте www.fantlab.ru
 
 Страница на сайте Литрадио
Канал на https://www.youtube.com/channel/UCLh5eQkZtzf5CNC04WoeMSg?view_as=subscriber

Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Русские писатели XXI века
Писатели России XXI века
Лауреаты премии «Роскон»
Призёры Евразийского и Всероссийского литературных фестивалей «ЛиФФт»